

Patronyme 
 Alice de Schaerbeek (1204-1250)

Toponyme 
 Schaerbeek
 Cimetière de Schaerbeek
 Gare de Schaerbeek
 Halles de Schaerbeek

Autre 
 Attentat de Schaerbeek